Финале-Лигуре (, , местн. Finô) — приморский город в Италии, в регионе Лигурия, в провинции Савона.

Население составляет 11 760 человек (2008 г.), плотность населения — 340 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 17024. Телефонный код — 019.

Покровителем города почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

С XII века до 1602 года Финале служил столицей владений маркграфов дель Карретто, которые принадлежали к дому Алерама. Об истории этого государства см. Финале (маркграфство).

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Витторио-Венето, Италия (1998)
  Монтекьяро-д’Асти, Италия (2000)
  Оушен-Сити, США (2000)
  Ракальмуто, Италия (2004)
  Бенальмадена, Испания (2005)
  Козеано, Италия (2009)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunefinaleligure.it/

Археология и палеоантропология 

Близ Финале-Лигуре, на высоте 90 метров над уровня моря, на склоне горного отрога Капрацоппа (Caprazoppa) находится пещера , в которой были обнаружены останки подростка мужского пола (D Principe). Возраст останков — 25 тыс. лет (23 440 ± 190 лет до нашей эры, верхний палеолит). Т. С. Балуева и Е. В. Веселовская сделали графический портрето «принца» из Арене Кандиде.

Представитель эпиграветтской культуры Arene Candide 2 жил 11,8—10,9 тыс. лет назад. Фрагменты гальки (плоские камни) из Арене Кандиде использовались при погребальных обрядах как шпатели для покрытия останков красной охрой, позже галька специально разбивалась на части. У образца Arene Candide 16 (10 810±65 л. н.) определили митохондриальную гаплогруппу U5b1.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики